Giovanni Zorza (1915 – ...) – calciatore italiano
 Victor Zorza (1925-1996) – giornalista polacco

Pagine correlate 
 Dalla Zorza